Американское общество инженеров-механиков (, ) — американская общественная организация в области инженерии.

История 
Основано в 1880 году с целью способствовать развитию искусств, науки и машиностроения.

Сегодня ASME — это профессиональная некоммерческая организация, занятая, главным образом, решением проблем обучения в инженерной и технологической сфере. Насчитывая более 125000 представителей, ASME является одним из крупнейших в мире издателей технических стандартов, проводит около 30 международных конференций и 200 профессиональных курсов в год, выпускает книги и журналы.

Виды литературы, поставляемой ASME:
 Каталоги стандартов ASME
 Boiler & Pressure Vessel Code от компании ASME
 Книги ASME
 Периодические издания ASME
 Сертификационные пакеты стандартов ASME
 Перевод стандартов ASME

Boiler & Pressure Vessel Code от компании ASME 
В июле 2007 года вышло пересмотренное и дополненное издание ASME BPVC Sections — 2007 Boiler and Pressure Vessel Code (Стандарт по котлам и сосудам, работающим под давлением). Обновление стандартов ASME BPVC происходит каждые три года и является достаточно значительным событием в отрасли стандартизации.

Содержание:

 ASME BPVC Section I PowerBoilers

 ASME BPVC Section II Materials

Part A — Ferrous Material Specification

Part B — Nonferrous Material Specification

Part C — Specification for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals

Part D — Properties (Customary)

Part D — Properties (Metric)

 ASME BPVC Section III Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components

Division 1, Subsection NCA — General Reqs for Divisions 1, 2, and 3

Division 1, Subdivision NB — Class 1 Components

Division 1, Subdivision NC — Class 2 Components

Division 1, Subdivision ND — Class 3 Components

Division 1, Subdivision NE — Class MC Components

Division 1, Subdivision NF — Component Supports

Division 1, Subdivision NG — Core Support Structures

Division 1, Subdivision NH — Class 1 Components in Elevated Temp Service

Division 1, Appendices

Division 2, Code for Concrete Reactor Vessels and Containment

Division 3, Containment Systems & Transportation Packaging of Spent Nuclear Fuel

 ASME BPVC Section IV Heating Boilres

 ASME BPVC Section V Nondestructive Examination

 ASME BPVC Section VI Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers

 ASME BPVC Section VII Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers

 ASME BPVCSection VIII Pressure Vessels

Division 1

Division 2 — Alternative Rules

Division 3 — Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels

 ASMESection IX Welding and Brazing Qualifications

 ASME Section X Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels

 ASME Section XI Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components

 ASME Section XII Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks

 Code Cases

Boiler and Pressure Vessels

Nuclear Components

Награды ASME 
 В 1924 году была учреждена медаль Холли за значительные и уникальные достижения в инженерном деле.
 В 1929 году Американское общество инженеров-механиков учредило медаль ASME — высшую научную награду за достижения в области инженерного дела. Награда присуждается каждый год и составляет $15,000.
 В 1957 году была учреждена медаль Тимошенко, в честь Степана Прокофьевича Тимошенко (1878—1972), русского механика, основоположника механики сплошных сред. Награда присуждается каждый год и составляет $1,750 (а также покрывает расходы на проезд на церемонию вручения, не более $1,750).
 С 1968 года ежегодно присуждается медаль Руфуса Ольденбургера за достижения в области автоматического управления.
 С 1972 года ежегодно присуждается  за достижения в области инженерного образования.
 С 1988 года ежегодно присуждается  (в честь Тэда Белыщко) за достижения в области инженерной механики.
 С 1996 года ежегодно присуждается  (в честь Варнера Т. Койтера) за достижения в области механики сплошных сред. Награда присуждается каждый год и составляет $2000 (а также покрывает расходы на проезд на церемонию вручения).
 С 1997 года ежегодно присуждается  (в честь Даниэля Ч. Друкера) за достижения в области прикладной механики и машиностроения. Награда присуждается каждый год и составляет $1000 (а также покрывает расходы на проезд на церемонию вручения).
 С 1998 года ежегодно присуждается  (в честь Томаса Дж. Р. Хьюджеса) молодым учёным (до 40 лет) за достижения в области прикладной механики.
 С 2008 года ежегодно присуждается  (в честь Томаса К. Когхи) за достижения в области нелинейной динамики.

Совместно с другими обществами присуждает медаль Джона Фрица (с 1902 года), Вашингтонскую премию (с 1916 года), медаль Дэниела Гуггенхайма, медаль Гувера (с 1930 года) и премию имени Макса Джейкоба (с 1961).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт международной организации по стандартизации ASME
 Официальный англоязычный форум по Кодам по котлам и сосудам высокого давления от ASME

Организации, основанные в 1880 году
Организации по стандартизации
ASME